Laivaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laivaluoto (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 
 Laivaluoto (ö i Nyslott), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar